

Risultati

Qualificazioni

Finale 

Tiro ai Giochi della XXIX Olimpiade